Scottsville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Scottsville (Kansas)
Scottsville (Kentucky)
Scottsville (New York)
Scottsville (Texas)
Scottsville (Virginia)